Mejias ist der Familienname von:
 Javier Mejías (* 1983), spanischer Radrennfahrer
 Jordan Mejias (* 1949), US-amerikanischer Journalist
 Marlies Mejías (* 1992), kubanische Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Mejías